Studio 1, Studio eins oder Studio One ist:
 Radio Studio 1, deutsch-französischer Radiosender in Bitche, Lothringen
 Studio 1 (Magazin), politisches Magazin des deutschen Fernsehsenders ZDF (1988–1993)
 Studio 1, Plattenlabel und Pseudonym des Techno-Musikers Wolfgang Voigt (Musiker)
 Studioeins, Vorabendprogramm des deutschen Fernsehsenders ARD (1998–2007)
 Studio One, jamaikanisches Reggae-Plattenlabel
 Studio One (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1948–1958)